Каменные Ключи — название населённых пунктов в России:

 Каменные Ключи — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Каменные Ключи — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Каменные Ключи — посёлок в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.

См. также 
 Каменный Ключ